A Kállai-kormány Magyarország 53. kormánya volt. 1965. június 30. és 1967. április 14. között állt az ország élén.

Források 
 

Magyarország kormányai